Een gemeente in Slowakije:
 Tvarožná (okres Kežmarok)
 Een gemeente in Tsjechië:
 Tvarožná (okres Brno-venkov)